

Sigle 
 Magyar Államvasutak – impresa ferroviaria ungherese
 Malformazione artero-venosa – malformazione vascolare dell'encefalo
 Marciare a vista
 Mediante avviso – bollettino di pagamento
 Micro air vehicle – micro aeroplano
 Museo dell'artigianato valdostano di tradizione, a Fénis (Valle d'Aosta)

Codici 
 MAV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maloelap Island (Stati Uniti)
 mav – codice ISO 639-3 della lingua sateré-mawé

Altro 
 MAV – casa motociclistica italiana